Стрелецкий сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Стрелецкий сельсовет — в Обоянском районе Курской области.
 Стрелецкий сельсовет — в Петуховском районе Курганской области (упразднён в 2021 году).
 Стрелецкий сельсовет — в Зарайском районе Московской области (упразднён в 1954 году).
 Стрелецкий сельсовет — в Тамбовском районе Тамбовской области.